Пергам () — син Неоптолема й Андромахи, йому приписували заснування однойменного міста.
 Пергам — стародавнє місто на території Малої Азії (сучасна Туреччина), неподалік узбережжя Егейського моря. 
 Пергам — еліністична держава, що існувала на території Малої Азії.